El Ministerio de Industria y Energía de España fue un departamento ministerial con competencias en industria y energía desde 1993 hasta 2000.

Titulares 

 (1993-1996): Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
 (1996-2000): Josep Piqué i Camps

Véase también 

Ministerios de Industria de España
Ministerios de Energía de España